Aman Florian Vermot (1865 - 1946) est un militaire français, capitaine durant la Première Guerre mondiale.

Biographie 
Aman Florian Vermot est né le  à Magny-Vernois (Haute-Saône), fils de François Vermot, mouleur, et de Philomène Royer .

Il participe à 5 campagnes militaires au cours de 15 ans de service dans l'armée coloniale et est récompensé d'une médaille militaire pour son sang-froid et sa bravoure sur le champ de bataille.

Il est marié le 22 mars 1902 à La Cadière (Var) avec Félicie Julie Taurel .

À la fin de son service militaire il devient employé dans le café « Le service colonial » en 1912 puis gérant du « Café de Paris » à Marseille le  .

Il est mobilisé le  pour participer à la première Guerre mondiale, durant laquelle il accède à l'ordre de la Légion d'honneur après 27 ans de service. Au total, il effectue 13 campagnes et est ensuite mis en congé illimité le  à la fin du conflit.

Aman Vermot retourne ensuite à Marseille, divorcé, il épouse en seconde noce Virginie Simone Chalard, le  .

Il déménage à Cognin en 1927 puis part s'installer à Grenoble à partir de 1933 où il décèdera le .

Expéditions coloniales 
Aman Vermot est incorporé au 4e régiment d'infanterie de marine (4 R.I.Ma.) à compter du  comme jeune soldat appelé de la classe de 1885 de la subdivision de Vesoul  de tirage dans le canton de Scey-sur-Saône  de recrutement. Arrivé au corps le , il est promu soldat de 2 classe. Il passe au grade de caporal le . Il intègre ensuite le corps des tirailleurs gabonais le  pour participer à sa première expédition.

Le caporal Vermot embarque à bord du Sam-Thomé le  et débarque au Gabon le  où il restera jusqu'au . Il voyage de nouveau à bord du Pélion ( - ) pour regagner le 3e régiment d'infanterie de marine (3 R.I.Ma.) à son arrivée. Il est rengagé pour 3 ans dans le 1er régiment d'infanterie de marine le  où il est promu sergent le . Aman Vermot passe le  au 1er régiment de tirailleurs tonkinois (1er R.T.T.) et embarque à bord du bateau le Mytho ( - ) en direction du Tonkin .

Le sergent Vermot participera à une série d'opérations contre les pirates du Dôc-Ngu, sous les ordres du lieutenant-colonel Théophile Pennequin, et sera décoré le  de la médaille militaire pour son sang-froid et sa bravoure lors du combat de Niên-Ky (3 série d'opérations contre le Dôc-Ngu le  ). Combat qui obligea le lieutenant-colonel à sonner la retraite à la suite d'une habile manœuvre du Dôc-Ngu qui attira Pennequin sur cette position fortifiée, le mettant en défaut. Le bilan est le suivant, dix tués (le sous-lieutenant Huas, deux sergents français et sept tirailleurs), onze blessés (le capitaine Oppenheim, un sergent français et neuf tirailleurs) et trois disparus (3 tirailleurs).

Citation :

Médaille militaire :

Aman Vermot est rengagé le  pour 5 ans à compter du  et continue à combattre au Tonkin jusqu'au . Il embarque à bord du Sagalien le  pour retourner en France métropolitaine et réintègre le 1er R.I.Ma à son arrivée à Cherbourg (). Il participe à sa dernière expédition coloniale au Tonkin du  au  où il sera promu adjudant au 3e régiment de tirailleurs tonkinois (3 R.T.T). Il voyage à bord du bateau à vapeur le Chaudse dans le 4 R.I.Ma. du  au  puis est rengagé dans le 8 régiment d'infanterie de marine (8 R.I.Ma. puis 8 R.I.C.) où il remporte le premier prix d'un concours de tir au revolver. Il quitte ce régiment le  .

L'Armée territoriale de réserve 
Admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite proportionnelle, Aman Vermot est rayé des contrôles le  après 15 ans dans l'armée coloniale et 5 campagnes. À cette date, c'est la fin de son service dans l'armée active et le début de son service dans l'armée territoriale de réserve. Il est mis, pendant 5 ans, à la disposition du ministre de la Guerre au sein du 50e régiment d'infanterie territoriale. Il est promu sous-lieutenant de réserve au régiment d'infanterie de Toulon le  puis lieutenant de réserve dans ce même régiment le . Il accomplit une période d'exercice avec le 311 régiment d'infanterie de réserve du  au  puis une seconde avec le 111e régiment d'infanterie du  au . Il est ensuite libéré du service militaire le  .

Première Guerre mondiale 

Le lieutenant Vermot est mobilisé au 118e régiment d'infanterie territoriale (118 R.I.T.) le  et convoqué pour une période d'instruction du  au . Le régiment quitte ensuite le camp de Massillan sur ordre téléphonique du général inspecteur des réserves du 15 Corps, pour se rendre à Avignon, lieu de sa mobilisation. Le 118 R.I.T., mobilisé et constitué quitte Avignon à destination du camp retranché de Nice, par voie ferrée. À ce stade, Aman Vermot fait partie des officiers dirigeant la 12 compagnie du 3 Bataillon . Le régiment cantonne à Beaulieu depuis le . Le , le lieutenant Vermot est nommé chevalier de la légion d'honneur par décret du .

Légion d'honneur :

Le  le régiment est dirigé vers Dijon pour y effectuer sa défense. Le lieutenant Vermot reçoit sa décoration (légion d'honneur) le . Le 118 R.I.T. est ensuite déplacé dans le secteur de Mailly, à Muizon le , trois jours plus tard les troupes occupent les tranchées face à l'ennemi.

À partir du , Aman Vermot prend le commandement de la 4 compagnie. Les différentes compagnies occupent maintenant 3 sous-secteurs, celui de « la Pompelle », « Beine - Sillery » et « les Marquises », le poste de commandement, quant à lui, cantonne à Verzenay. Le , par décision du Général Commandant en chef, le lieutenant Vermot est promu capitaine à titre temporaire et conserve le commandement de la 4 compagnie. Cette compagnie se trouvant à l'abri de l'écluse (proche Sillery, surnommé aussi Espérance), le capitaine Vermot fait une chute à cheval en voulant rejoindre ce point depuis l'ouvrage 320 et se retrouve avec une entorse du pied gauche, il est évacué (). Il est remplacé le  par le lieutenant Vercez de la 8 compagnie le temps de son bon rétablissement. Aman Vermot, rentré au régiment le , reprend le commandement de la 4 compagnie ; le lieutenant Vercez est maintenu dans cette compagnie comme officier de peloton.

Le , le général commandant le  corps d'armée transfère le 118 R.I.T. du secteur de Mailly à celui de Reims. Les différentes compagnies occupent maintenant plusieurs sous-secteurs dont ceux de « Champfleury », « Montbré » et « Betheny ». Par décret en date du , le capitaine Vermot est nommé au même grade à titre définitif (). Le , en exécution de la note de service  du  du général commandant en chef portant suppression de 3 compagnies du régiment et création d'une  de mitrailleuses, le lieutenant-colonel Nanta prononce la mutation du capitaine Vermot de la  à la .

Le , en exécution de la note de service n°V.525/1-4 du  de la V armée, le 3 bataillon est dissous ; l'officier Aman Vermot passe « à la suite ». Le , le capitaine Vermot et les sous-lieutenants Mazier et Escoffier sont affectés à la permanence de secteur de la division de Châlons-le-Vergeur après avoir cantonné à la Haubette dans l'attente d'une nouvelle compagnie à commander . Aman Vermot est finalement affecté au 47 régiment d'infanterie territoriale  puis à l'état-major du secteur de Charly du  au . Après la fin du conflit il est mis en congé illimité le .

Notes et références 

Naissance en octobre 1865